Андре́й Алекса́ндрович Жига́лко (род. 18 сентября 1985, Минск) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2006).

Спортивные достижения 

Чемпион Республики Беларусь 2011 г. В составе национальной сборной Белоруссии участник 7-ми Всемирных шахматных Олимпиад (2004—2016) и командного чемпионата Европы 2013 г.

В период 1999—2005 неоднократно представлял Белоруссию на чемпионатах Мира и Европы среди юношей в разных возрастных группах. Дважды (1999, 2000) выступал за национальную команду на юношеских Олимпиадах до 16 лет.

Семья 
У Андрея Жигалко есть младший брат Сергей (1989), который также имеет звание гроссмейстера и долгое время являлся ведущим шахматистом Белоруссии.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Белоруссии